Filandia kan syfta på:

Colombia 

 Filandia (kommun), Quindío, 
 Filandia (ort), Quindío,